Barbu:
 Rio Barbu

 Barbu Catargiu
 Barbu Ştirbey

 Natalia Barbu
 Ştefan Barbu